Tabanomorpha — инфраотряд двукрылых насекомых. Включает два крупных — Tabanidae (Слепни, 3750 видов) и Rhagionidae (Бекасницы 650 видов) — и несколько мелких семейств мух. Tabanomorpha это одна из двух кровососущих групп в составе короткоусых двукрылых (вторая — Hippoboscoidea), некоторые распространяют инфекции. Большинство имаго Tabanomorpha питаются нектаром и пыльцой, но самки слепней, Athericidae и некоторые Rhagionidae (Symphoromyia, Spaniopsis) питаются кровью позвоночных животных. Личинки почти всех Tabanomorpha являются хищниками в наземных, водных или околоводных условиях.

Систематика 
В состав Tabanomorpha иногда включают надсемейство Nemestrinoidea (Asilomorpha) и инфраотряд Vermileonomorpha (Vermileonidae), который также рассматривают в качестве его сестринского таксона.

 Tabanoidea
 Athericidae
 Oreoleptidae
 Pelecorhynchidae (ранее включали в состав Rhagionidae sensu lato в качестве подсемейства)
 Tabanidae
 Rhagionoidea 
 Austroleptidae (ранее включали в состав Rhagionidae sensu lato)
†Eostratiomyiidae
Bolbomyiidae
†Palaeostratiomyiidae
 Rhagionidae
†Rhagionempididae
 Spaniidae (ранее включали в состав Rhagionidae sensu lato)
 Вымершие группы
 †Alinkidae — Триас
 †Eostratiomyiidae — Юра

Филогенетика 
Филогенетические взаимоотношения по Wiegmann & Yeates, 2005:

Инфраотряд Tabanomorpha формирует монофилетическую кладу с Xylophagomorpha, сестринскую с Stratiomyomorpha, а все вместе к инфраотряду Muscomorpha.

Жилкование крыльев 
Ниже рассматривается жилкование крыльев семейств, включаемых в состав инфраотряда Tabanomorpha.

Примечания

Литература 
 Kerr, P. H. 2010: Phylogeny and classification of Rhagionidae, with implications for Tabanomorpha (Diptera: Brachycera). Zootaxa, 2592: 1-133.
 Wiegmann, B. M. et al. 2000: Monophyly and relationships of the Tabanomorpha (Diptera: Brachycera) based on 28S ribosomal gene sequences. Annals of the Entomological Society of America, 93(5): 1031—1038.
 Zhang, K.; Yang, D.; Ren, D.; Shih, C. 2010: An evolutional special case in the lower Orthorrhapha: some attractive fossil flies from the Middle Jurassic of China (Insecta: Diptera: Brachycera). Zoological journal of the Linnean Society, 158(3): 563—572.

Ссылки 
 The Tree of Life Web Project: Brachycera
 Animal Diversity Web — Tabanomorpha